125 Jahre die Toten Hosen: Auf dem Kreuzzug ins Glück — пятый студийный альбом немецкой панк-рок группы Die Toten Hosen. Альбом продюсировал Джон Каффери и впервые он был выпущен в мае 1990 года. 125 Jahre die Toten Hosen: Auf dem Kreuzzug ins Glück — первый альбом группы, ставший лидером немецкого чарта.

Об альбоме 
Название альбома — суммарный возраст всех участников группы в 1990 году (каждому из них было двадцать пять лет). На обложке, разработанной Андреасом Коппом как картина, изображён конец битвы, в которой Наполеон вынужден был отступить.

В 2007 году вышло юбилейное издание альбома.

Список композиция

CD 1

CD 2

Позиции в чартах

В работе над альбомом участвовали 

 Кампино – вокал
 Фон Хольст, Андреас – гитара
 Михаэль Брайткопф – гитара
 Андреас Мойрер – бас-гитара
 Вольфганг Рёде – ударные

Примечания 

Альбомы Die Toten Hosen
Альбомы панк-рока